Megalommum fasciatipenne (Ashmead), een schildwesp
 Megalommum fasciatipenne (Cameron), een schildwesp

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing